Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 w Londynie rozgrywane były w dniach 5 sierpnia - 12 sierpnia w hali ExCeL. W zawodach wzięło udział 344 zawodników i zawodniczek rywalizujących w 18 konkurencjach. Mężczyźni rywalizowali w stylu klasycznym i wolnym, natomiast kobiety tylko w stylu wolnym.

Kwalifikacje

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny 

 Zdobywca srebrnego medalu Dawit Modzmanaszwili z Gruzji startujący w kategorii 120 kg, po ponownym przebadaniu próbek w styczniu 2019 roku, został zdyskwalifikowany i pozbawiony medalu, za stosowanie sterydów anabolicznych (turinabolu).

 Zdobywca złotego medalu Artur Tajmazow z Uzbekistanu, startujący w kategorii 120 kg, po ponownym przebadaniu próbek w 2019 roku został zdyskwalifikowany i pozbawiony medalu za stosowanie dopingu.

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy 

2012 w zapasach
 
Zapasy w Wielkiej Brytanii